Nicolae Sorin Mitrofan (ur. 26 marca 1999 w Braszowie) – rumuński skoczek narciarski.

Uczestnik mistrzostw świata seniorów (2017, 2021) i juniorów (2015–2018), brał również udział w zimowych igrzyskach olimpijskich młodzieży (2016) i zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy (2015). Zwycięzca klasyfikacji generalnej Pucharu Karpat w sezonie 2017/2018. Wielokrotny medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Stawał na podium dziecięcego Turnieju Czterech Skoczni i nieoficjalnych letnich mistrzostw świata dzieci. Brał też udział w Mistrzostwach Krajów Bałkańskich w Skokach Narciarskich 2012, gdzie dwukrotnie plasował się na 13. miejscu.

Wielokrotnie zdobywał medale mistrzostw Rumunii – zarówno w zmaganiach indywidualnych, drużyn męskich, jak i drużyn mieszanych.

W zawodach FIS Cup zadebiutował 9 czerwca 2012, zajmując w rumuńskim Râșnovie 30. pozycję. W konkursie rangi Pucharu Kontynentalnego po raz pierwszy wystąpił 22 sierpnia 2015 w Kuopio, gdzie w ramach letniej odmiany tego cyklu był 51.

W 2015 wystartował w zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w austriackim Tschagguns, plasując się indywidualnie na 5. pozycji, a w rywalizacji drużyn mieszanych zajmując 7. miejsce. W tym samym roku po raz pierwszy wziął także udział w mistrzostwach świata juniorów, w rozgrywanych w Ałmaty zawodach plasując się na 56. (konkurs indywidualny) i 12. (drużynowy) pozycji.

W 2016 zajął 15. miejsce w zimowych igrzyskach olimpijskich młodzieży w Lillehammer. Ponownie wystartował też w zmaganiach o tytuł najlepszego juniora na świecie, plasując się w Râșnovie na 45. (indywidualnie) i 9. (drużynowo) pozycji. 29 września 2016 odniósł pierwsze zwycięstwo w oficjalnych zawodach rozgrywanych pod egidą FIS, triumfując w rozgrywanych w tej samej miejscowości zawodach Pucharu Karpat, jednak podczas tego startu doznał kontuzji, w wyniku której zanotował kilkutygodniową przerwę od treningów.

Do rywalizacji międzynarodowej powrócił w lutym 2017, po raz trzeci w karierze biorąc udział w mistrzostwach świata juniorów. W amerykańskim Park City był indywidualnie 46., a drużynowo dwukrotnie zajmował 10. pozycję (zarówno w zmaganiach mężczyzn, jak i mikstów). W tym samym miesiącu zadebiutował w mistrzostwach świata seniorów, odpadając w Lahti w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego na skoczni normalnej i zajmując 13. miejsce w zmaganiach drużyn mieszanych.

Latem 2017 kilkukrotnie stawał na podium Pucharu Karpat, ostatecznie zwyciężając w klasyfikacji generalnej sezonu 2017/2018. W marcu 2018 ponownie wystartował w mistrzostwach świata juniorów – w konkursie indywidualnym był 40., w rywalizacji drużyn męskich zajął 13. lokatę, a w zawodach drużyn mieszanych 12. pozycję.

W sezonach 2018/2019 i 2019/2020 nie brał udziału w zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS. Do zmagań tej rangi powrócił, po ponad 2,5 roku przerwy, w październiku 2020 w Râșnovie, gdzie w słabo obsadzonym konkursie FIS Cupu w Râșnovie (wystartowało niespełna 30 skoczków) zajął 2. lokatę, po raz pierwszy w karierze stając na podium zawodów tego cyklu. 20 lutego 2021 zadebiutował w konkursie drużynowym Pucharu Świata – w rozgrywanych w Râșnovie zawodach zespołów mieszanych reprezentacja Rumunii z Mitrofanem w składzie zajęła ostatnie, 9. miejsce. Na przełomie lutego i marca 2021 wziął udział w mistrzostwach świata seniorów – indywidualnie odpadł w kwalifikacjach do obu konkursów, a w zmaganiach zespołowych zajął 11. lokatę w mikście i 12. w konkursie drużynowym. Pod koniec marca 2021 w Czajkowskim po raz pierwszy punktował w Pucharze Kontynentalnym, plasując się na 29. i 30. pozycji.

W grudniu 2021 w Zhangjiakou w słabo obsadzonych (w obu sklasyfikowano 33 skoczków) konkursach Pucharu Kontynentalnego uplasował się na 16. i 15. miejscu, dzięki czemu zakwalifikował się na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2022, jednak podczas ostatniego testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 przed odlotem do Chin otrzymał wynik pozytywny i nie wziął udziału w zmaganiach olimpijskich.

15 stycznia 2023 po raz pierwszy wystąpił w indywidualnym konkursie Pucharu Świata, zajmując 50. miejsce w zawodach w Zakopanem.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Mitrofana na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Mitrofana na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Starty S. Mitrofana na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Mitrofana na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 18 lutego 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan na 15 stycznia 2023

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 8 stycznia 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Rumuńscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Braszowie
Urodzeni w 1999